Бобек () — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія.
 Степан Бобек (серб. Стјепан Бобек; 3 грудня 1923, Загреб, КСХС — 22 серпня 2010, Белград, Сербія) — югославський футболіст.